Jatanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jatanen (ö i Norra Savolax), 
 Jatanen (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar